Columbus har flere betydninger:

Byer 
 Columbus (Indiana) – en by i den amerikanske delstat Indiana
 Columbus (Ohio) – hovedstad i den amerikanske delstat Ohio
 Columbus (Georgia) – en by i den amerikanske delstat Georgia
 Columbus (Kentucky) – en by i den amerikanske delstat Kentucky
 Columbus (New Mexico) – en landsby i den amerikanske delstat New Mexico

Personnavne 
 Christoffer Columbus – (1451–1506) en italiensk opdagelsesrejsende, der i 1492 opdagede Amerika
 Chris Columbus – en amerikansk filminstruktør

Se også 
 Columbia – flertydig
 Columbus (virksomhed) – dansk it-virksomhed
 Columbus Blue Jackets – et professionelt ishockeyhold der spiller i den bedste nordamerikanske række (NHL)
 Forlaget Columbus – dansk forlag, der udgiver gymnasierettede bøger især inden for samfundsfag
 Columbus-Prisen – pris for lærer i samfundsfag
 Columbus-æg – et udtryk som anvendes om en simpel løsning på et indviklet problem
 Præcolumbiansk – kulturerne i den nye verden i perioden før den betydelige europæiske påvirkning fandt sted
 Columbusmodulet – Europæisk laboratoriemodul kobles til Den Internationale Rumstation i december 2007.